Il doppio del Dutch Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Juan Pablo Brzezicki e Juan Pablo Guzmán erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

František Čermák e Rogier Wassen hanno battuto in finale 7–5, 7–5, Jesse Huta Galung e Igor Sijsling.

Teste di serie 

  František Čermák /  Rogier Wassen  (campioni)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (semifinali)

  Albert Montañés /  Santiago Ventura (quarti, ritirati per infortunio a Ventura)
  Mariano Hood /  Sebastián Prieto (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Dutch Open 2008
ATP Tour 2008